Lakin (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 Christine Lakin (1979), Amerikaans actrice